2 miejscowości w Polsce: 
 Ignatów – wieś w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Kamień 
 Ignatów – wieś w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Żelechlinek

Zobacz też: Ignatów-Kolonia